Veneto, regija na sjeveroistoku Italije
 Veneto (klasa bojnog broda), glavna klasa bojnih brodova talijanske mornarice u 2. svjetskom ratu